1. ŽNL Zadarska u sezoni 2021./22. predstavlja prvi stupanj županijske lige u Zadarskoj županiji, te ligu četvrtog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva. U natjecanju sudjeluje četrnaest klubova koji igraju dvokružnu ligu (26 kola).  
Ligu je osvojio klub "Polača".

Sustav natjecanja 
Četrnaest klubova igra dvokružnu ligu (26 kola).

Sudionici 
 Abeceda sporta; Murvica, Poličnik
 Arbanasi, Zadar
 Bibinje, Bibinje
 Dalmatinac, Crno, Zadar
 Dragovoljac, Poličnik
 Hajduk, Pridraga, Novigrad
 Nova Zora, Sveti Filip i Jakov 
 Pakoštane, Pakoštane
 Polača, Polača
 Sabunjar, Privlaka 
 Sveti Mihovil, Sutomišćica, Preko 
 Škabrnja '91, Škabrnja
 Velebit, Benkovac 
 Zlatna luka, Sukošan

Ljestvica

Rezultati 
''Ažurirano: 7. lipnja 2022. (kraj sezone)

Najbolji strijelci 
Izvori:  

Strijelci 10 i više pogodaka: 

 ''Ažurirano: 10. lipnja 2022.

Povezani članci 
 1. ŽNL Zadarska 
 2. ŽNL Zadarska 2021./22. 
 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 2021./22. 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2021./22.
 ŽNL Šibensko-kninska 2021./22. 
 3. HNL – Jug 2021./22.

Vanjske poveznice 
 nszz-zadar.hr, Nogometni savez Zadarske županije
 dalmatinskinogomet.hr
 I ŽNL Zadarska, facebook stranica

Izvori 
 nszz-zadar.hr, 1. ŽNL 21/22 
 nszz-zadar.hr, Glasnici - 2021 
 nszz-zadar.hr, Glasnici - 2022 
 dalmatinskinogomet.hr, Zadarska ŽNL 
  rsssf.com, Fifth Level (1st County Leagues) 
  sofascore.com, 1. ŽNL Zadarska - 21/22 
  tipsscore.com, 1. ŽNL Zadarska - 2021-2022 
 nszz-zadar.hr, SLUŽBENO GLASILO: NSZŽ, BROJ: 21, GODINA: XX, ZADAR, 03.06.2022. (26. kolo i ljestvica), preuzeto 7. lipnja 2022. 
 nszz-zadar.hr, 1. ŽNL 21/22 (rezultati 26. kola i ljestvica), wayback arhiva od 7. lipnja 2022. 
 nszz-zadar.hr, 1. ŽNL 21/22 (konačna ljestvica, popis strijelaca), wayback arhiva od 10. lipnja 2022. 
  

 

2021-22
Zadarska-1